Ortonville kan syfta på:

 Ortonville, Michigan
 Ortonville, Minnesota